La Frontera (Conca), un municipi de la província de Conca, Castella-La Manxa.
 La Frontera (El Hierro), un municipi de la província de Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries.
 Arcos de la Frontera, un municipi na província de Cádiz, Andalusia.
 Jerez de la Frontera, un municipi na província de Cádiz, Andalusia.
 Vejer de la Frontera, un municipi na província de Cádiz, Andalusia.